Polska Liga Koszykówki 1974/1975 – 41. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski było Wisła Kraków, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1973/1974. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: ŁKS Łódź i AZS Warszawa.

Czołówka strzelców 
 Edward Jurkiewicz (Wybrzeże Gdańsk) - 1179
 Paweł Waniorek (Pogoń Szczecin) - 707
 Zbigniew Słomiński (Pogoń Szczecin) - 653
 Jacek Dolczewski (Legia Warszawa) - 648
 Marek Ładniak (Wisła Kraków) - 636
 Andrzej Kasprzak (Lublinianka Lublin) - 630
 Andrzej Pasiorowski (Resovia Rzeszów) - 606
 Piotr Langosz (Wisła Kraków) - 589
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 544
 Zdzisław Myrda (Resovia Rzeszów) - 543

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1974/1975

Polska Liga Koszykówki
1974 w koszykówce
1975 w koszykówce
1974 w polskim sporcie
1975 w polskim sporcie